Müller Sándor (1903–1966) kémikus, az MTA tagja
Müller Sándor (1948) labdarúgó, sportvezető